Stare Selo (ukrainisch ; deutsch etwa „Altes Dorf“) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Stare Selo (Drohobytsch), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Drohobytsch
 Stare Selo (Stryj), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj
 Stare Selo (Lwiw, Dawydiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Landgemeinde Dawydiw
 Stare Selo (Lwiw, Rawa-Ruska), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Stadtgemeinde Rawa-Ruska
 Stare Selo (Sarny), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sarny
 Stare Selo (Sumy), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy

Siehe auch:
 Staro Selo, slawischer Siedlungsname